Rivoli – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Turyn
 Rivoli Veronese – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Wenecja Euganejska, w prowincji Werona
 bitwa pod Rivoli
 Rivoli – plac na obrzeżach śródmieścia Turynu
 Rivoli – stacja metra, znajdująca się pod placem
 Rivoli – ulica w centrum Paryża
 Louvre – Rivoli – stacja metra, znajdująca się pod ulicą

Osoby:
 Józef Rivoli – polski leśnik
 Paulina Rivoli – bohaterka Warszawskiej premiery, zagrana przez Barbarę Kostrzewską